Edward Tarleton ist der Name folgender Personen:

* Edward Tarleton (Politiker 1682–1683) († 1690), englischer Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Liverpool
 Edward Tarleton (Politiker 1712–1713), englischer Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Liverpool